KBD est un sigle qui peut désigner :
 Kashin-Beck disease (en français, maladie de Kashin-Beck), une maladie ostéoarticulaire permanente et invalidante touchant le cartilage de croissance et articulaire des os longs.

kbd peut désigner :
 kabarde, une langue du Caucase parlée par environ 650 000 personnes, selon les codes ISO 639-2, ISO 639-3 et IETF.
Code